Robin Cook (ur. 1940) – amerykański pisarz
 Robin Cook (ur. 1946, zm. 2005) – brytyjski polityk, minister spraw zagranicznych
 Robin Cook – szwedzki wykonawca muzyki dance

Zobacz też 
 Robin Cooke (ur. 1926, zm. 2006) – nowozelandzki i brytyjski polityk